У́лица Дру́жбы — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Дружбы — улица в Архангельске.
 Улица Дружбы — улица в Великих Луках.
 Улица Дружбы — улица во Владимире.
 Улица Дружбы — улица в посёлке ВНИИССОК.
 Улица Дружбы — улица во Всеволожске.
 Улица Дружбы — улица в Дедовске.
 Улица Дружбы — улица в Ижевске.
 Улица Дружбы — улица в Липецке.
 Улица Дружбы — улица в Менделеевске.
 В Москве:
 Улица Дружбы — улица в Раменках;
 Улица Дружбы — улица в Толстопальцево.    
 Улица Дружбы — улица в Нижнем Новгороде.
 Проспект Дружбы — улица в Новокузнецке.
 Улица Дружбы — улица в Омске.
 Улица Дружбы — улица в Оренбурге.
 Улица Дружбы — улица в Орле.
 Улица Дружбы — улица в Отрадном
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Дружбы — улица в Красном Селе;
 Улица Дружбы — улица в Левашове;
 Улица Дружбы — улица в Стрельне;
 Улица Дружбы — улица в Ториках.
 В Сочи:
 Улица Дружбы — улица в Волконке;
 Улица Дружбы — улица в Лоо.
 Улица Дружбы — улица в Стерлитамаке.
 В Томске:
 Улица Дружбы — улица в Дзержинском;
 Улица Дружбы — улица на Степановке;
 Переулок Дружбы;
 Проезд Дружбы.
 Улица Дружбы — улица в Токсове.
 Улица Дружбы — улица в Туле.
 Улица Дружбы — улица в Тюмени.

Крым 
 Улица Дружбы — улица в Симферополе.
 Улица Дружбы — улица в Феодосии.

Украина 
 Улица Дружбы — улица в Донецке.
 Улица Дружбы — улица в Мелитополе.
 Улица Дружбы — улица в Харькове.
 Улица Дружбы — улица в Хмельницком.
 Улица Дружбы — улица в Черкассах.

Белоруссия 
 Улица Дружбы — улица в Минске.

Молдавия 
 Улица Дружбы — улица в Атаках.